Капленко Валерій Ілліч — генеральний директор сільськогосподарського товариства, кавалер ордена «За заслуги».
 Капленко Василь Федорович (1928—1983) — український радянський діяч, новатор виробництва, бригадир бригади прохідників. Депутат Верховної Ради СРСР 6—8-го скликань (1962—1974).
 Капленко В'ячеслав Олександрович (* 1941) — радянський, український художник-постановник.
 Капленко Кирило Дмитрович (* 1999) — білоруський і російський футболіст.
 Капленко Любов Кузьмівна (* 1957) — українська радянська діячка, бригадир овочівницької бригади колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань.
 Капленко Микола Дмитрович (* 1999) — білоруський футболіст.

Примітки